Арапуша може да се односи на:

 Арапуша (Крупа на Уни), стари назив за насеље Средњи Петровићи у општини Крупа на Уни, Република Српска, БиХ
 Арапуша (Босанска Крупа), насеље у општини Босанска Крупа, Федерација БиХ, БиХ